Narahara ist der Familienname folgender Personen:

 Ikkō Narahara (1931–2020), japanischer Fotograf
 Shizuka Narahara (* 1928), japanische Tischtennisspielerin
 Yoshiki Narahara (* 2004), japanischer Fußballspieler